Kaliště bezeichnet in Tschechien:

 Gemeinde Kaliště u Horních Dubenek im Okres Jihlava, 
 Gemeinde Kaliště u Humpolce im Okres Pelhřimov, 
 Gemeinde Kaliště u Ondřejova im Okres Praha - východ,
 Kaliště, Ortsteil von Votice im Okres Benešov, 
 Kaliště, Ortsteil von Dolní Hbity im Okres Příbram, 
 Kaliště, Ortsteil von Švihov u Klatov im Okres Klatovy, 
 Kaliště, Ortsteil von Bohdalovice im Okres Český Krumlov, 
 Kaliště, Ortsteil von Nadějkov im Okres Tábor, 
 Kaliště, Ortsteil von Orlické Podhůří im Okres Ústí nad Orlicí, 
 Kaliště u Lipí, Ortsteil von Lipí im Okres České Budějovice.
 Kaliště, Ansiedlung von Temelín, Okres České Budějovice

Kaliště (Berg) (Golitsch), Berg in Südböhmen, 993 m